Dobrich kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Dobritj (vattendrag), Homels voblast,

Bulgarien 

 Obsjtina Dobritj, kommun, 
 Dobritj, stad, Obsjtina Dobritj, 
 Dobritj (region), 
 Banska reka, vattendrag, Chaskovo, 
 Dobritj (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Dimitrovgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar